Mistrzostwa Świata Weteranów w Skokach Narciarskich 2009 – dwudziesta edycja mistrzostw świata weteranów w skokach narciarskich, rozegrana w dniach od 4 marca do 6 marca w Ruhpolding.

Medaliści

Statystyka

Bibliografia 
 

2009